Мокшин (Мокшина) — русская фамилия:

Известные носители:
 Мокшин, Александр Фёдорович (1927—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Мокшин, Геннадий Николаевич (род. 1965) — российский историк и краевед, профессор Воронежского университета.
 Мокшин, Иван Корнеевич (род. 1925) — бригадир колхоза «Красный Октябрь», Герой Социалистического Труда (1948).
 Мокшин, Николай Дмитриевич (1930—1996) — моторист производственного объединения «Оренбургбургаз», полный кавалер ордена Трудовой Славы.

 Мокшина, Марианна Владимировна (род. 1978) — российская актриса театра и кино.
 Мокшина, Ольга Олеговна (род. 1972) — российская актриса театра и кино, телеведущая.
 Мокшина, Татьяна Дорофеевна (1925—1973) — звеньевая колхоза «Красный Октябрь», Герой Социалистического Труда (1948).

См. также 
 Мокшино